Fågelviks landskommun kan syfta på:

 Västra Fågelviks landskommun i Värmlands län
 Östra Fågelviks landskommun i Värmlands län